Jméno a příjmení František Černý nosí více různých českých osobností:

 František Černý (1830–1900) – hudební skladatel
 František Černý (1861–1940) – kontrabasista a hudební skladatel
 František Černý (1867–1918) – filolog, archeolog a učitel
 František Černý (1875–1943) – houslista a hudební skladatel
 František Černý (1875–1958) – varhaník a hudební skladatel
 František Černý (1886–1954) – stavebník, voják a žurnalista
 František Maria Černý (1903–1978) – architekt
 František Černý (herec) (1904–1963) – herec
 František Černý (zvukař) (1913–?) – zvukař 
 František Černý (divadelní historik) (1926–2010) – divadelní historik a první polistopadový děkan FF UK
 František Černý (diplomat) (* 1931) – diplomat, velvyslanec v Berlíně
 František Černý (grafik) (1936–2007) – grafik a malíř
 František Černý (hudebník) (* 1957) – hudebník, kapelník Čechomoru
 František Černý (lední hokejista) (* 1959) – lední hokejista

Reference

Související články 
 František – jméno
 Černý – příjmení